ZZA steht für:
 Zugzielanzeiger

ZZA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Testfahrzeuge (Pkw und Lkw)

zza steht für:
 Zaza-Sprache (ISO-639-3-Code)

ZZA